Нирюнда — топоним (тип: потамоним) в России.

Красноярский край 
 Нирюнда — река, левый приток р. Юктакон (бассейн р. Чадобец), координаты 59°24' с. ш. 101°54' в. д., код ГКГН 164844.
 Нирюнда — река, правый приток р. Аява (бассейн р. Подкаменная Тунгуска), координаты 59°44' с. ш. 103°23' в. д., код ГКГН 192624.
 Нирюнда — река, правый приток р. Водозима, координаты 59°44' с. ш. 102°15' в. д., код ГКГН 741182.

См. также